Le  peut désigner :
 Peach Bowl 2018 (janvier), édition jouée en  dans le cadre de la saison universitaire 2017.
 Peach Bowl 2018 (décembre), édition jouée en  dans le cadre de la saison universitaire 2018.